Günter Esser bzw. Günter Eßer ist der Name folgender Personen:

* Günter Eßer (Theologe) (* 1949), deutscher alt-katholischer Theologe
 Günter Esser (Psychologe) (* 1950), deutscher Psychologe und Psychotherapeut